Мутовин - фамилия:

 Мутовин, Олег Евгеньевич (род. 1965) — российский лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации. 
 Мутовин, Степан Сергеевич (1917—1957) — моторист бензопилы Богучанского леспромхоза, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Мутовка (значения)